Hrvatsko - slovenska liga u sezoni 1953/54. bila je (po nogometnoj snazi) treći rang natjecanja.

 Metalac (Zagreb) i Ljubljana su igrali kvalifikacije za popunu Druge savezne lige. Metalac se uspio kvalificirati.

 Izola je odustala od natjecanja nakon 5. odigranog kola.

 Kvarner (Rijeka) mijenja ime u NK Rijeka, 3. lipnja 1954. godine

 Sezona 1953/54.

+1953-54
1953-54
3 HRV-SLO